Дом призраков 3D (, ) — индийский стереокинематографический фильм ужасов режиссёра, сценариста и продюсера Викрама Бхатта, выпущенный в прокат 6 мая 2011 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в расположенном в горах старинном особняке Глен Манор, имеющего тайны прошлого и посещаемого привидениями в настоящем. Главный герой фильма — Рехан, приезжает сюда, чтобы заверить сделку по продаже особняка, которую начал ещё его отец. Некая таинственная сила ставит эту сделку под угрозу. И он начинает свое расследование, в результате которого влюбляется, что привносит свои неожиданные нюансы.

В ролях 
 Мимох Чакраборти — Рехан
 Тиа Баджпаи — Мира
 Ачинт Каур — Маргарет Малини
 Ариф Закария — Профессор Ийер
 Кришна Бхатт — Стивенс
 Прачи Шах — миссис Стивенс
 Мохан Капур — заключенный

Саундтрек

Критика 
Фильм вызвал смешанные отзывы критиков. Авторитетная газета The Times of India дала ему три звезды из пяти.
Индийский критик и журналист Таран Адарш на сайте Bollywood Hungama оценил его в три с половиной звезды.
Shubhra Gupta из The Indian Express дал фильму только две звезды. Кинокритик кинокомпании NDTV Анупама Чопра охарактеризовала его как смешной фильм ужасов, который работает лучше, чем комедия. Прити Арора с веб-портала Rediff.com дала фильму полторы звезды, заявив, что фильм не показал ничего особенно нового в этом жанре.

См. также 
 Дом призраков

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы Индии в 3D
Фильмы ужасов 2011 года
Фильмы 2011 года в 3D
Фильмы ужасов Индии
Фильмы Индии 2011 года